Anka & Christa war ein Gesangsduo christlicher Musik bestehend aus den Zwillingsschwestern Christa Haag, geborene Nothe, als melodieführende Sopranstimme und Angelika Schupp, geborene Nothe, als zweiter Sopran.

Geschichte 
Die Zwillingsschwestern Angelika, genannt Anka, und Christa Nothe sangen zunächst im Wetzlarer Kinderchor unter der Leitung von Margret Birkenfeld regelmäßig Solopartien. Mit ihrem Heranwachsen wechselten die jungen Sängerinnen Anfang der 1970er Jahre in den erwachsenen Wetzlarer Evangeliumschor der Chorleiterin. Hier trat das Duett vor allem bei Konzeptalben rund um volkstümliche Gitarrenlieder mit eigenen Musiktiteln auf. Gruppen-Auftritte brachten die Schwestern auch mit bekannten Solisten der christlichen Musikszene wie etwa Kontra-Altistin Christel Menzel-Schrebkowski oder den Sopranen Doris Loh und Ria Deppert in Kollaboration.

1975 erschien die Single Anka & Christa mit insgesamt vier Musiktiteln, zwischen Evangeliumslied und Neuem Geistlichen Lied, stilistisch auch hier in volkstümlich klassischer und gitarrenbestimmter Interpretation.    

Weitere Schallplattenaufnahmen des Duos blieben zugunsten von Christa Haags solistischen Engagement durch befreundete Musiker wie Johannes Haas und dessen Singkreis Frohe Botschaft, Wilfried Mann und seinem frühen Jubilate-Chor, Jochen Rieger und dem Schulte & Gerth Studiochor und nicht zuletzt arbeitete sie bis Mitte der 1980er Jahre hinein weiterhin mit Margret Birkenfeld und unterschiedlichsten Formationen ihren Wetzlarer Chöre zusammen.

Veröffentlichungen 

 Anka & Christa. (Frohe Botschaft im Lied, 1975, Single)
 ... und er zog seine Straße fröhlich. (Frohe Botschaft im Lied, 1976, LP)
 Einen Freund hab ich in Jesus. Gitarrenlieder. (Frohe Botschaft im Lied, 1975, LP)
 Freue dich Welt. (Frohe Botschaft im Lied, 1974, LP)
 Und fragst du die Wolken. Gitarrenlieder. (Frohe Botschaft im Lied, 1973, LP)

Einzelnachweise 

Duo (Musik)
Christliche Musikgruppe